Prototomus (Прототомус — „први резач”) је изумрли парафилетски род плаценталних сисара из изумрле породице Sinopidae, који је у периоду раног еоцена настањивао подручје Сјеверне Америке, Азије и Европе.

Етимологија назива

Опис 
Врста Prototomus martis је тежила од 3,38 до 4,39 kg, Prototomus phobos од 2,56 до 2,68 kg, Prototomus robustus од 5,22 до 7,13 kg, Prototomus secundarius од 2,87 до 4,76 kg, Prototomus girardoti око 450 g, а Prototomus minimus око 240 g. Зубна формула код врсти из овог парафилетског рода је . Први горњи пар преткутњака (P1) има двоструки коријен, а први доњи пар преткутњака (p1) има један коријен.

Понашање и палеоекологија 
Врсте из парафилетског рода Prototomus су биле мали копнени предатори који су у прошлости Сјеверне Америке и Европе настањивали плавне равнице и копнене екосистеме.

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе парафилетског рода Prototomus.

Временска распрострањенст парафилетског рода Prototomus унутар породице Sinopidae

Види још 
 Класификација сисара
 Sinopidae

Референце

Литература 

 W. B. Scott (1892.) "A revision of the North American Creodonta with notes on some genera which have been referred to that group." Proceedings of the Academy of Natural Sciences, Philadelphia 44:291-323
 O. P. Hay (1902.) "Bibliography and Catalogue of the Fossil Vertebrata of North America." Bulletin of the United States Geological Survey 179:1-868
 J. L. Wortman (1902.) "Studies of Eocene Mammalia in the Marsh Collection, Peabody Museum." The American Journal of Science, series 4 13:197-206
 C. W. Andrews (1906.) "A Descriptive Catalogue of the Tertiary Vertebrata of Fayum, Egypt" 1-324
 W. D. Matthew (1909.) "The Carnivora and Insectivora of the Bridger Basin, middle Eocene." Memoirs of the American Museum of Natural History 9:289-567
 E. L. Troxell (1926.) "Smilodectes or Notharctus." American Journal of Science, vol. 211, pp. 423-428
 G. G. Simpson (1951.) "Hayden, Cope, and the Eocene of New Mexico." Proceedings of the Academy of Natural Sciences, Philadelphia 103:1-21
 M. C. McKenna (1960.) "Fossil Mammalia from the early Wasatchian Four Mile fauna, Eocene of northwest Colorado." University of California Publications in Geological Sciences 37(1):1-130
 L. Van Valen (1966.) "Deltatheridia, a new order of Mammals." Bulletin of the American Museum of Natural History 132(1):1-126
 L. Van Valen (1967.) "New Paleocene insectivores and insectivore classification." Bulletin of the American Museum of Natural History 135(5):217-284
 L. Van Valen (1969.) "Evolution of dental growth and adaptation in mammalian carnivores." Evolution 23(1):96-117
 E. Delson (1971.) "Fossil mammals of the early Wasatchian Powder River local fauna, Eocene of northeast." Bulletin of the American Museum of Natural History 146(4)
 D. A. Guthrie (1971.) "The Mammalian Fauna of the Lost Cabin Member, Wind River Formation (lower Eocene) of Wyoming." Annals of Carnegie Museum 43(4):47-113
 R. V. Melville (1983.) "Prototomus viverrinus Cope, 1874 (Mammalia): Refusal to designate a neotype under the plenary powers." Bulletin of Zoological Nomenclature 40(4):202-204
 P. D. Polly (1993.) "Hyaenodontidae (Creodonta, Mammalia) from the Early Eocene Four Mile Fauna and their biostratigraphic implications." PaleoBios 14(4):1-10
 S. Peigné, M. Morlo, Y. Chaimanee, S. Ducrocq, S. T. Tun and J. J. Jaeger (2007.) "New discoveries of hyaenodontids (Creodonta, Mammalia) from the Pondaung Formation, middle Eocene, Myanmar—paleobiogeographic implications." Geodiversitas 29(3):441-458
 
 K. D. Rose, A. E. Chew, R. H. Dunn, M. J. Kraus, H. C. Fricke and S. P. Zack (2012.) "Earliest Eocene mammalian fauna from the Paleocene-Eocene Thermal Maximum at Sand Creek Divide, southern Bighorn Basin, Wyoming." University of Michigan Papers on Paleontology 36:1-122
 S. Faurby, L. Werdelin, A. Antonelli (2019.) "Dispersal ability predicts evolutionary success among mammalian carnivores" Department of Biological and Environmental Sciences, University of Gothenburg, Box 461, SE

Hyaenodonta
Изумрли сисари Северне Америке
Изумрли сисари Европе
Изумрли сисари Азије
Полифилетски и парафилетски таксони сисара